USS Arkansas peut faire référence à plusieurs navires de l’US Navy, nommés d'après l'État américain de l'Arkansas :
 l', un vapeur à hélice, à l'origine nommé Tonawanda et qui combattit durant la guerre de Sécession ;
 l', premier navire de sa classe de navire et l'un des derniers monitors américains ;
 l', un cuirassé de la classe Wyoming de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il participa au débarquement de Normandie ;
 l', un croiseur nucléaire lance-missiles de la .

Voir aussi 
le , un cuirassé à coque en fer, dans la marine confédérée durant la guerre de Sécession.

Sources

Arkansas